L'ingegneria della produzione industriale (in inglese production engineering) è un ramo dell'ingegneria industriale che studia la tecnologia dei processi della produzione industriale, coinvolgendo pertanto aspetti della tradizionale ingegneria meccanica, dei materiali e gestionale. Nell'università italiana è stata trattata, oltre che in appositi corsi di laurea, anche in scuole di specializzazione post-laurea.

Ambiti di interesse 
Tra le principali tematiche sulle quali si concentra l'ingegneria della produzione si possono menzionare:
 progettazione e costruzione delle macchine,
 trasformazione dell'energia,
 proprietà dei materiali,
 fluidomeccanica,
 tecniche di misura,
 automazione industriale,
 contabilità budgeting,
 gestione e organizzazione della produzione.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 Regione Piemonte - Ingegneria della Produzione Industriale
 Politecnico di Milano - Ingegneria della Produzione Industriale
  CIRP - International Academy for Production Engineering
  All about careers - Production Engineering

Ingegneria industriale
Processi industriali